Die Rugby-Bundesliga 2011/12 war die 41. Auflage dieses Wettbewerbs. In der Rugby-Bundesliga spielten zunächst zehn Mannschaften in einem Rundenturnier, gefolgt von Playoffs in denen die vier  Höchstplatzierten nach der regulären Saison um die Deutsche Meisterschaft spielten. Die reguläre Saison startete am 27. August 2011 und endete am 21. April 2012, gefolgt von den zwei Halbfinale und dem Meisterschaftsfinale am 5. Mai 2012. Dieses gewann der Heidelberger RK 20:16 gegen den TV Pforzheim 1834.

Übersicht 

Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 2010/11 war der TV Pforzheim 1834. Im Gegensatz zur Rugby-Bundesliga 2010/11 nahmen an der Saison 2011/12 wieder zehn Mannschaften teil.

Zunächst spielten die Mannschaften in Hin- und Rückrunde gegen die neun anderen Mannschaften. Die besten Vier qualifizierten sich für die Playoffs, wobei der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten im Halbfinale antrat. Die Gewinner dieser beiden Halbfinale standen dann im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Es gab in dieser Saison keinen Absteiger.

Tabelle 

 Dem TV Pforzheim 1834 wurden 2 Punkte wegen mangelnder Jugendarbeit abgezogen.

Playoffs 
Die Halbfinale wurden am 21. April ausgetragen. Das Endspiel fand in Heidelberg statt.

Einzelnachweise 

2011/12
Rugby 2011
Rugby 2012